King's Cup (golf), een golftoernooi in Thailand
King's Cup (voetbal), een voetbaltoernooi in Thailand
King's Cup (tennis), een internationaal tennistoernooi dat tussen 1936-1985 in Europa werd gespeeld